Дулсес Номбрес има више значења:

 Дулсес Номбрес, Ел Тристе (Апасео ел Гранде), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Дулсес Номбрес (Сан Луис де ла Паз), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Дулсес Номбрес, Санта Тереса (Грал. Зарагоза), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Дулсес Номбрес (Пескерија), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Дулсес Номбрес, Ла Лахита (Пескерија), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Дулсес Номбрес (Изукар де Матаморос), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Дулсес Номбрес (Рио Браво), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику